Беніве́-Олло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 165 км на південь від Ліона, 75 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Беніве-Оллон на сайті французького Національного інституту географії
 Беніве-Оллон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беніве-Оллон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром